Zippelius ist der Familienname folgender Personen:

 Adelhart Zippelius (1916–2014), deutscher Museumsdirektor
 Alexander Zippelius (1797–1828), niederländischer Botaniker
 Annette Zippelius (* 1949), deutsche Physikerin und Tochter von Adelhart und Hanna-Maria Zippelius
 Dora Horn-Zippelius (1876–1967), deutsche Malerin
 Friedrich Zippelius (1901–1990), deutschböhmischer Politiker (SdP), Abgeordneter und Regierungspräsident in Troppau
 Hanna-Maria Zippelius (1922–1994), deutsche Verhaltensforscherin
 Hans Zippelius (1873–1956), deutscher Architekt
 Nicolas Zippelius (* 1987), deutscher Politiker (CDU), MdB
 Otto Zippelius (1885–1957), deutscher und chilenischer Offizier
 Reinhold Zippelius (* 1928), deutscher Hochschullehrer für Rechtsphilosophie und Öffentliches Recht